Подо́льный — русская фамилия еврейского происхождения (от Подол — традиционное место расположения торговых и ремесленных слобод древнерусского города).

Известные носители:
 Подольный, Владимир Кузьмич (1920—1992) — советский военнослужащий, заслуженный лётчик-испытатель СССР, полковник
 Подольный, Джоэл — американский социолог, вице-президент компании Apple Inc и декан Университета Apple, ранее декан Йельской школы менеджмента.
 Подольный, Исаак Абрамович (1929—2017) — советский и российский писатель, фотокорреспондент, краевед и педагог, почётный житель Вологды (2017).
 Подольный, Роман Григорьевич (1933—1990) — советский журналист, популяризатор науки, писатель-фантаст.
 Подольный, Сергей Валерьевич (род. 1994) — российский актёр театра и кино.
 Подольный, Яков Моисеевич (1947—2014) — гроссмейстер «Своей игры», участник команд «10-й вал» и «Братья» в «Что? Где? Когда?».

Примечания